

Patronyme

 Ayaka Hamasaki (1982-), pratiquante de MMA japonaise.
 Ayumi Hamasaki (1978-), auteure-compositrice-interprète de J-pop, ancienne actrice et idole japonaise.

Patronyme japonais